Ypres steht für:

 den französischen Namen der belgischen Stadt Ypern
 eine Bezeichnung für ein Zeitintervall der Erdgeschichte, siehe Ypresium
 ein Titularbistum der Römisch-katholischen Kirche